Alta Tensió(Rock) va ser un grup de pop-rock creat al barri de Sants de Barcelona l'any 1990 i dissolt a finals de l'any 2000.L'any 1992 conclou amb més de 25 actuacions i esdevenen guanyadors de la 14a edició del festival Manlleu-Música directa. L'any 1993 els fitxa la discogràfica Al·leluia Records enregistrant un àlbum compartit amb Whisky'ns i els Impresentables. Posteriorment enregistren, editen i llancen dos àlbums més "Aigua del Carme" i "Homo Sàpiens". L'any 2000 queden finalistes dels concursos Enderrock i Flaix FM amb les cançons del proper CD. El 2001 desfan el grup. Deixen acabat un últim treball autoproduït en CD amb el títol "Àngel Salvatge".

Components 
La formació inicial fou: Josep Calçada, Joan Pàmias, Núria Martí, Jordi Velàzquez i Josep lluís Perpinyà.

Posteriorment hi hagueren canvis tant amb substitucions de músics d'estudi com en directe.

Altres músics durant els anys posteriors foren:

Jordi Velàzquez, Josep Marsà, Enric Ciurans, Lucas Gimenez, Esteve Gisbert, Fèlix Gonzalez, Jordi Roquer "Richi", Pep Mula, Genís Trani.

Discografia 
La discografía complerta, editada i no editada, de Alta Tensió consta un senzill (single de vinil) i de sis àlbums (CD's), on consten treballs d'estudi i promocions:

Els dies van passant (Vinil), Els joves (CD), Aigua del Carme (CD), Homo Sàpiens (CD), Troba la teva identitat (Promo CD), Maquetes 98-99 (CD autoproduït), i Àngel Salvatge (CD autoproduït).

Les lletres de les cançons es poden trobar a Viasona.

Senzill

Àlbums d'estudi

Àlbums compartits

Referències

Fons 
 Josep Lluís Perpinyà Corominas. Un dels fundadors del grup Alta Tensió  https://www.linkedin.com/in/jllperpinyà

Enllaços externs 
 Web oficial Alta Tensió, Alta Tensió YouTube,
 Alta Tensió, Àngel Salvatge
 Viasona

Barri de Sants
Grups de rock catalans
Grups de música pop catalans
Rock en català